Odrowąż ist ein Adelsgeschlecht.

Odrowąż ist Name folgender Orte in Polen:
 Odrowąż (Witkowo) in der Woiwodschaft Großpolen
 Odrowąż (Stąporków) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Odrowąż (Czarny Dunajec) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Odrowąż (Wielgomłyny) in der Woiwodschaft Łódź
 Odrowąż (Żarnów) in der Woiwodschaft Łódź
 Oderwanz in der Woiwodschaft Oppeln